Plaats in Indonesië
 Pelang (Mayong), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Pelang (Sarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Pelang (Kembangbahu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java